

Astronomie 
 Éclipse, une occultation d'une source de lumière par un objet physique
 Éclipse solaire
 Liste d'éclipses solaires
 Éclipse lunaire
 Interprétations mythologiques ou religieuses des éclipses
 Binaire à éclipses, un type d'étoiles binaires

Arts et lettres

Bandes dessinées 
 Éclipse, une bande dessinée de Sébastien Vastra et François Ozanam (créée en 2007)

Cinéma 
 Studio Éclipse, un ancien studio de cinéma français fondé en 1908
 L'Éclipse, un film de Michelangelo Antonioni (1962)

Littérature 
 L'Éclipse, un journal satirique français du 
 Eclipse, une maison d'édition française (créée en 2010)
 Éclipse, un roman de la saga La Guerre des clans érite par Eric Hunter

Musique 
 Eclipse, la dernière chanson de l'album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd sortie en 1973
 Eclipse, un album de Yngwie Malmsteen sorti en 1990
 Eclipse, un album de Busta Flex sorti en 2002
 Eclipse, un album du groupe finlandais Amorphis sorti en 2006
 Éclipse, un album de Jane Fostin sorti en 2007
 Eclipse, un album du groupe Journey sorti en 2011
 L'Éclipse, une chanson de Calogero sortie en 2014

Histoire 
 Bataille de l'Éclipse, opposa les Mèdes et les Lydiens en 585 
 Fief éclipsé
 Éclipsement de fief

Géographie 
 Rivière Eclipse, fleuve situé au nord du Labrador se jetant dans la mer du Labrador

Informatique 
 Fondation Eclipse, une fondation regroupant plusieurs acteurs clés de l'informatique visant à développer différents projets d'outils logiciels, dont :
 Eclipse, un métaprojet de la fondation visant à développer tous ces outils d'atelier de génie logiciel en une galaxie de sous-projets (frameworks, plugins)
 Eclipse Project, un projet fondateur autour duquel s'agrègent les autres composants Eclipse
Eclipse Platform, un noyau du projet Eclipse constitué en un framework principalement écrit en langage Java
 Les différents IDE Eclipse (environnement de développement intégré) génériques issus d'Eclipse Platform, constituaient l'objectif initial du projet Eclipse
 Eclipse RCP, un ensemble de librairies logicielles initialement conçues pour l'IDE Eclipse, réorganisées par la suite en un framework spécialisé pour le développement de tout 'client riche'
 ECLPS, un langage de programmation logique et par contraintes, proche de Prolog, créé par l'ECRC en Allemagne (noter qu'un plug-in 'Saros' existe pour Eclipse, bien que les 2 produits soient sans lien à l'origine)

Autres 
 Eclipse Aviation un constructeur aéronautique américain
 Eclipse, une voiture haut de gamme de la marque Mitsubishi Motors
 Eclipse, une série de catamarans de plaisance à voile, construits en bois-epoxy entre 2009 et 2012
 Eclipse, un mégayacht de 170 mètres de long
 Plumage éclipse, le plumage que présentent les oiseaux mâles en dehors de la période de reproduction
 Eclipse, un vaisseau fictif dans l'univers de Star Wars
 Eclipse, une planète fictive dans l'univers de Star Wars
 Eclipse, le cheval britannique le plus célèbre du , invaincu en compétition
 Éclipse, en phonologie, un type de mutation consonantique dans les langues celtiques
 Eclipse, un jeu de société créé par Touko Tahkokallio et sorti en 2011